Авда:

 Авда (V век) — христианский епископ в Персии. Причислен к лику святых как священномученик.
 Авда — посёлок в Уярском районе Красноярского края.